Symmetry454 (Sym454), prijedlog za reformu gregorijanskog kalendara. To je vječni solarni kalendar koji zadržava tradicionalni sedmodnevni tjedan, ima simetrične i jednake kvartale (tromjesečja) a svaki mjesec počinje ponedjeljkom.

Godina po Symmetry454 kalendaru

Predloženi kalendar izgleda ovako:

(Posljednjih 7 dana prosinca (sivo) su interkalirani dani koji se dodaju samo na kraj prijestupne godine)

Ideja da mjeseci imaju 4 ili 5 cijelih tjedana nije nova, predlagali su je 1970-ih Chris Carrier za Bonavijski građanski kalendar i Joseph Shteinberg za njegov "Calendar Without Split Weeks" ("Kalendar bez podijeljenih tjedana"). Dok prvi kalendar ima 5+4+4 tjedana u kvartalu a drugi 4+4+5,  kalendar Symmetry454 ima simetrično raspodijeljena 4+5+4 tjedna, po čemu je i nazvan (nema razmaka između "Symmetry" i "454"). 
Jednoliki kvartali su dobri za poslovne svrhe jer pomažu u fiskalnom planiranju i analizi.
Svi mjeseci imaju cijeli broj tjedana, tako da nijedan mjesec nema djelomičan tjedan. Svaki dan u mjesecu pada na isti dan tjedna u svim mjesecima.
Time su svi praznici, rođendani, godišnjice itd. trajno fiksirani, kao i redni brojevi dana i tjedana unutar godine.

Pravilo za prijestupnu godinu
Za razliku od Svjetskog kalendara (The World Calendar) ili Međunarodnog fiksnog kalendara (poznatog i kao 13-mjesečni kalendar), ovdje nema pojedinačno zakazanih interkalacijskih "praznih" dana, koji su izvan tradicionalnog sedmičnog ciklusa (i koji bi doveli do razlaza između kalendarskog i tradicionalnog dana u tjednu). Usklađivanje sedmičnog ciklusa s danom Nove godine se umjesto toga vrši korištenjem prijestupnog tjedna, koja se dodaje svakih 6 ili 5 godina. U prijestupnim godinama prosinac postaje petotjedni mjesec. Prijestupni tjedan je pokazan sivim tekstom u gore prikazanoj kalendarskoj godini.

Preferirano pravilo za prijestupnu godinu u Symmetry454 temelji se na ciklusu od 293 godine koji ima 52 prijestupne godine, što jednolikije raspoređene:

Godina je prijestupna ako je ostatak dijeljenja (52×godina +166)/293 manji od 52. 

Aritmetika ovog izraza izaziva prijestupne godine u subciklusima od (6+6+5)=17 godina ili (6+5)=11 godina, koji se zatim rasporede u 4×(17+17+17+11) + (17+17+11) = 4×62 + 45 = 293 godine.

Ovakav ciklus (označen s 52/293) daje trajanje prosječne kalendarske godine od 365+71/293 dana, tj. 365 dana, 5 sati, 48 minuta i oko 56,5 sekundi, što je namjerno malo kraće od današnje srednje tropske godine od 365 dana, 5 sati, 49 minuta, 0 sekundi (srednje sunčevo vrijeme).

Kalendarska aritmetika

Kalendarsko računalo Kalendisprikazuje kalendar Symmetry454 i pretvara datume između ovog i raznih drugih kalendara. 

Aritmetika kalendara je u potpunosti dokumentirana i javno objavljena za besplatnu primjenu na računalima. 

Službeno Symmetry454 teče od 1. siječnja 2005., prve Nove godine od njegovog nastanka, iako se smatra da je retroaktivno krenuo 1. siječnja 1. godine n.e. (kao i gregorijanski kalendar).

Uskrs na fiksni datum

Na osnovu analize učestalosti raspodjele gregorijanskog ili astronomskog Uskrsa, predloženo je da nedjelja, 7. travanj po Symmetry454 kalendaru bude fiksni dan Uskrsa. Pošto nedjelja može biti samo dan djeljiv sa 7, malo je dana na koji može pasti Uskrs. Tri datuma s najvećom učestalošću su 28. ožujak, te 7. i 14. travanj. Izborom srednjeg datuma, 7. travnja, Uskrs bi bio fiksiran na svojoj medijanskoj poziciji unutar svog opsega raspodjele.

Vanjske poveznice

(na engleskom)
Kalendar Symmetry454  (pune specifikacije, FAQ, aritmetika)
Kalendis kalendarsko računalo (freeware)
Dužine godišnjih doba (analiza numeričke integracije)
Studije pravila prijestupne godine solarnog kalendara  (zašto je data prednost pravilu 52/293)

Reference izvornika

 "Designs for a new year", in the "Innovators" section of the Toronto Star newspaper, Friday, December 24, 2004, page A3, by reporter Peter Gorrie.
 "Star Trek Math Inspires Calendar Reform", Discovery Channel, Thursday, December 30, 2004, by Jennifer Viegas, Discovery News.

Predloženi kalendari